Il doppio  del BSI Challenger Lugano 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Rameez Junaid e Philipp Marx erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Johan Brunström e Jean-Julien Rojer.

Brunström e Rojer hanno battuto Pablo Cuevas e Sergio Roitman che non hanno partecipato alla finale.

Teste di serie 

 Pablo Cuevas /  Sergio Roitman (finale, ritiro)
 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (campioni)

 Rameez Junaid /  Philipp Marx (semifinali) 
 Jean-Claude Scherrer /  Jim Thomas (primo turno)

Tabellone

Note 
 

BSI Challenger Lugano 2009